Iskr (bulgariska: Искър) är en ort i Bulgarien.   Den ligger i regionen Pleven, i den nordvästra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Sofia. Iskr ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Iskr är platt, och sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Iskr. Närmaste större samhälle är Knezja,  km väster om Iskr.

Trakten runt Iskr består till största delen av jordbruksmark. Runt Iskr är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Pleven (region)